В 2010 году победительницей французского турнира Большого шлема в одиночном разряде среди девушек стала представительница Украины Элина Свитолина.

Общая информация 
В третий раз в постсоветскую историю Roland Garros в этом разряде покоряется теннисистке из бывшего СССР. Впервые титул достался украинке.

Посев 

  Моника Пуиг (Четвертьфинал)
  Каролина Плишкова (Первый раунд)
  Ирина Хромачёва (Полуфинал)
  Настя Колар (Третий раунд)
  Тимея Бабош (Второй раунд)
  Габриэла Дабровски (Первый раунд)
  Дарья Гаврилова (Второй раунд)
  Кристина Плишкова (Первый раунд)

<li>  Беатрис Капра (Четвертьфинал)
<li>  Лорен Дэвис (Третий раунд)
<li>  Ан-Софи Местах (Первый раунд)
<li>  Тамара Чурович (Первый раунд)
<li>  Людмила Кичёнок (Третий раунд)
<li>  Вероника Сепеде Роиг (Второй раунд)
<li>  Каролин Гарсия (Второй раунд)
<li>  Нанули Пипия (Второй раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Третий круг
| RD4=1/4 финала

| score-width=15
| team-width=170

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= М.Пуиг
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= К.де Бернарди
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Э.Бушар
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Г.Мин
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А.Перес
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06=

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 

Юниоры
Франция